Ferris se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Clifford D. Ferris
 Gordon Floyd Ferris